Граф Николай Александрович Толстой ( — , Ницца) — представитель средней ветви графского рода Толстых, самарский уездный предводитель дворянства, официальный отец писателя А. Н. Толстого.

Биография 
Родился в семье подпоручика графа Александра Петровича Толстого (1821—1867) и богатой поволжской помещицы Александры Васильевны Устиновой (1830—1901). Его отец приходился двоюродным братом обер-прокурору, министру внутренних дел Д. А. Толстому и историку М. В. Толстому, а также четвероюродным братом писателям А. К. Толстому и Л. Н. Толстому.

Николай Александрович воспитывался в училище правоведения и затем в Николаевском кавалерийском училище; в 1868 году был произведён в корнеты и выпущен в лейб-гвардии Гусарский полк. Однако вскорости за «буйный» характер он был исключён из полка и лишён права жить в обеих столицах.

В 1873 году женился на Александре Леонтьевне Тургеневой, будущей писательнице. В том же году отставной гвардии поручик Толстой на публике нецензурно оскорбил самарского губернатора Фёдора Климова. По высочайшему повелению граф Толстой был выслан из Самары в Кинешму под надзор полиции. Благодаря хлопотам родственников он пробыл в ссылке лишь полгода, после чего смог опять вернуться в общество.

В 1881 году граф Толстой был избран самарским уездным предводителем дворянства. Он занимал этот пост шесть трёхлетних сроков подрядов.

В семейной жизни Толстой был груб и ревнив, однажды даже стрелял в жену, но промахнулся. В мае 1882 года Александра Леонтьевна Толстая, будучи на втором месяце беременности, сбежала от мужа в уездный центр Николаевск к Алексею Аполлоновичу Бострому, на тот момент — председателю уездной земской управы и члену губернского земского правления. Через месяц Толстой приехал в Николаевск и передал Бострому вызов на дуэль, от которой тот отказался.

На станции Безенчук  года Толстой, ехавший в поезде Самара — Санкт-Петербург, увидел, как его жена, беременная на шестом месяце, и Бостром садятся в поезд. Он нашёл их в купе 2-го класса и выстрелил в соперника, ранив его.  года состоялось судебное заседание, на котором Толстого оправдали, доказав, что выстрел был неумышленным. За две недели до суда родился Алексей Толстой, будущий писатель, который провёл детство в доме своего отчима и до тринадцати лет носил фамилию Бостром. В 1883 году брак Толстых был расторгнут, трое старших детей (Елизавета, Александр и Мстислав) остались у отца.

В 1888 году женился на вдове штабс-ротмистра Вере Львовне Городецкой. Умер в 1900 году в Ницце от инфлюэнции. Похоронен  на кладбище Иверского женского монастыря в Самаре.

Дети 
 Елизавета (Лиля; 1874—1940-е гг.), в 1-м браке Рахманинова, во 2-м браке Конасевич; в 1898 г. опубликовала роман «Лида»; после революции жила в Белграде.
 Прасковья (1876—1881)
 Александр (1878—1919), в 1916–1917 гг. виленский губернатор.
 Мстислав (1880—1949), агроном, санкт-петербургский вице-губернатор
 Алексей (1882—1945), писатель, воспитывался отдельно от других детей Николая Александровича и до 13 лет носил фамилию Бостром.

Р. Гуль в своих мемуарах приводит версию о том, что Алексей Толстой был биологическим сыном А. А. Бострома, ссылаясь в подтверждение на других сыновей графа, которые по приведённой им версии отрицательно относились к нему, так как он участвовал в разделе наследства отца. Однако в биографии 2006 года (серия «ЖЗЛ») Алексей Варламов приводит доказательства того, что свидетельство Гуля — всего лишь одна из версий, вызванная, помимо всего прочего, негативным отношением мемуариста к А. Н. Толстому, и на самом деле Алексей Николаевич имел право на фамилию, отчество и титул. Опубликовано письмо графини Александры Толстой от 20 апреля из Петербурга, адресованное Бострому: «Первое и главное, что я почти уверена, что беременна (…) Желать так страстно ребёнка от тебя и получить ребёнка от человека, которого я ненавижу (…) Понимаешь, что теперь все от тебя зависит. Скажешь ты, что не будешь любить его ребёнка, что этот ребёнок не будет нашим ребёнком (…) и я должна буду остаться…». Бостром согласился принять ребёнка, как своего, и графиня бежала из дома мужа.

Примечания

Литература 
 А. Варлаамов. А. Н. Толстой. [Серия: Жизнь замечательных людей]. М., 2006.
 Валерий Ерофеев. Дворянский треугольник

Самарские уездные предводители дворянства
Николай
Лейб-гусары
Похороненные в Самарском Иверском монастыре
Алексей Николаевич Толстой